А́нна Петро́ва:
 Петрова, Анна Ивановна (род. 1962) — художник-монументалист.
 
 Петрова, Анна Яковлевна (урождённая: Воробьева; 1816—1901) — русская певица (контральто).